

Patronyme 

 Delphine de Vigan (1966- ), écrivain
 Robert Le Vigan (1900-1972), acteur français
 Valéry Vigan (1968- ), journaliste, éditorialiste, directeur de publication

 Georges-Marie Vigan-Braquet (1899-1968), général français.

Toponyme 

 Vigan est une ville des Philippines.
 Le Vigan, commune française du Gard
 Le Vigan, commune française du Lot

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France